Пара Иван Додиг / Марсело Мело — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Леандер Паес и Радек Штепанек — не защищали свой титул, но Паес принимал участие в турнире (в паре с Даниэлем Нестором) и проиграл уже на старте.

Посев 
Все сеяные пары начали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Четвертьфинал)

<li> ' Иван Додиг /  Марсело Мело (Титул)
<li>  Рохан Бопанна /  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)
<li>  Жюльен Беннето /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
<li>  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро (Финал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Shanghai ATP Masters 1000 2013